Vázsonyi János (1900–1945) ügyvéd, politikus
 Vázsonyi János (1970) szaxofonművész

Személynév-egyértelműsítő lapok